

Топоніми

Каґосіма 
Тосіма (Каґосіма)

Токіо 
Район Тосіма (Токіо) — район в Токіо.
Острів Тосіма — острів на півдні Токіо.
Тосіма — село на острові Тосіма.

Персоналії 
 Тосіма — японське прізвище.